Нигозеро — топоним.

 Нигозеро — озеро в Кондопожском районе Карелии.
 Нигозеро — озеро в Пудожском районе Карелии.
 Нигозеро — населённый пукт - разъезд в Кондопожском районе Карелии.
 Нигозеро — исчезнувшая деревня в Пудожском районе Карелии.
 Нигозеро — станция Октябрьской железной дороги.

Примечания